Grci, narod
 Grk (sorta vina)
 Grk (Bosanski Brod, BiH), selo u općini Bosanski Brod, BiH